Futa steht für:
 Futa (Fluss), Fluss in der Región de Los Río in Chile
 Passo della Futa, Pass zwischen Florenz und Bologna, siehe Futapass
 Abkürzung für Futanari, hermaphroditische Figuren in der japanischen Popkultur

Futa ist der Name von:
 André-Philippe Futa (1946–2009), kongolesischer Politiker